Locomotiva Garratt
Herbert William Garratt, ingegnere ferroviario inglese, inventore della suddetta locomotiva
Edmund Garratt Gardner, storico, italianista e dantista